Puchar Hopmana 2019 – 31. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych, rozgrywana w dniach 29 grudnia 2018 – 5 stycznia 2019 w Perth na nawierzchni twardej w hali.

W trzydziestej pierwszej edycji imprezy udział brało osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Australii